Роджер Федерер — победитель турнира.

Прошлогодний чемпион соревнований — Новак Джокович — защищал свой титул, но уступил в четвертьфинале.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Новак Джокович (Четвертьфинал)
  Рафаэль Надаль (Третий раунд)
  Роджер Федерер (Титул)
  Жо-Вильфред Тсонга (Третий раунд)
  Давид Феррер (Четвертьфинал)
  Томаш Бердых (Финал)
  Янко Типсаревич (Полуфинал)
  Джон Изнер ''(Второй раунд)

<li>  Жиль Симон (Третий раунд)
<li>  Хуан Мартин дель Потро (Полуфинал)
<li>  Николас Альмагро (Третий раунд)
<li>  Гаэль Монфис (Третий раунд)
<li>  Фелисиано Лопес (Первый раунд)
<li>  Ришар Гаске (Третий раунд)
<li>  Фернандо Вердаско (Четвертьфинал)
<li>  Александр Долгополов (Четвертьфинал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Mutua Madrid Open 2012